Koorts (boek) (originele titel Fever), een roman van Robin Cook
 Fever (film), een Amerikaanse televisiefilm uit 1991
 The Fever (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone

in muziek
 Fever (Adam Lambert), een single van de Amerikaanse zanger Adam Lambert
 Fever (Aerosmith), een single van de Amerikaanse band Aerosmith
 Fever (Balthazar), een album
 Fever (Bullet For My Valentine), album van Bullet For My Valentine
 Fever (Cascada), een single van de Duitse Eurodance-act Cascada
 Fever (Dua Lipa), een single van Dua Lipa
 Fever (album van Kylie Minogue), een album van de Australische zangeres Kylie Minogue
 Fever (nummer van Kylie Minogue), een nummer van bovenstaand album
 Fever (Little Willie John), een nummer van de Amerikaanse zanger Little Willie John, gecoverd door onder anderen Madonna, Elvis Presley en Beyoncé
 Fever (Peggy Lee), hitsingle van Peggy Lee
 Fever (Ronnie Laws), een single van de Amerikaanse saxofonist Ronnie Laws
 Fever (Starsailor), een single van de Britse band Starsailor
 Fever (The Black Keys), een nummer